

Nom 
Agoa peut désigner :
 sanctuaire Agoa, une aire marine protégée située dans les Antilles françaises.

Sigle 
AGOA peut désigner :
 African Growth and Opportunity Act, une loi adoptée en 2000, visant à développer les échanges économiques entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique.